Ženská dvouhra Winner Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do singlové soutěže klužského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček, včetně šest kvalifikantek. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězkou se stala druhá nasazená Němka Andrea Petkovicová, která ve finále deklasovala za 1.02 hodiny Egypťanku Majar Šarífovou po jednoznačném dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérový singlový titul, který představoval její sedmý triumf na okruhu WTA Tour, ale první od února 2015, kdy ovládla podnik v Antverpách. 

Šarífová se stala první hráčkou reprezentující Egypt, která dokázala na okruhu WTA dojít do finále. Díky bodovému zisku si zajistila v novém vydání žebříčku WTA premiérový posun do první stovky hodnocení. Jako poražená finalistka odešla také z deblové soutěže.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Winners Open
WTA Tour 2021